Фрэнк Лео Мейсон III (); род. 3 апреля 1994 года в Питерсберге, Виргиния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Орландо Мэджик». Играет на позиции разыгрывающего защитника. На студенческом уровне выступал за «Канзас Джейхокс».

Карьера 
22 июня 2017 года Фрэнк Мейсон был выбран на драфте НБА во втором раунде под общим тридцать четвертым номером командой «Сакраменто Кингз». 12 июля подписал контракт с «Сакраменто».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте спортивных команд Канзасского университета

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Висконсин Херд»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Саут-Бей Лейкерс»
Игроки сборной США по баскетболу